Манш — фамилия и топоним.

Французское название (Manche) 
 Манш — департамент во Франции (исторический регион Нормандия)
 Ла-Манш — пролив, название которого связано с департаментом

Англо-немецкое название (Munsch) 
 Манш, Роберт (род. 1945) — американо-канадский детский писатель